
Termin -{TTG}- ima više značenja.

 Genetički kod za leucin
 Tkivna transglutaminaza
 TTG studiji, studio za snimanje u Los Anđelesu